«Балтимор Ориолс» () — профессиональная бейсбольная команда, выступающая в Восточном дивизионе Американской лиги МЛБ. В 1901 году команда играла под названием «Милуоки Брюэрс», с 1902 по 1953 год выступала как «Сент-Луис Браунс». В Балтиморе, Мэриленд, базируется с 1954 года. С 1992 года домашние матчи проводит на стадионе «Ориол-парк на Кемден-ярдс».

Всего клуб провёл в МЛБ 117 сезонов. «Ориолс» трижды становились победителями Мировой серии (1966, 1970, 1983), четыре раза проигрывали серию (1944, 1969, 1971,1979). Семь раз команда выигрывала чемпионат Американской лиги, девять раз становилась победителем дивизиона.

В списке приведены результаты выступления команды в регулярном чемпионате и плей-офф, лауреаты индивидуальных наград, вручаемых по итогам сезона, и данные о суммарной посещаемости домашних матчей команды. Данные в таблице приведены на 1 октября 2017 года.

Статистика по сезонам 
Цветовые обозначения:

Условные обозначения:
 НГ — Новичок года
 MVP — Самый ценный игрок
 MVP МС — Самый ценный игрок Мировой серии
 СЯ — Приз Сая Янга
 МГ — Менеджер года
 Прочерк в графах «Плей-офф» и «Награды» обозначает отсутствие выступлений команды и индивидуальных призов по итогам сезона.

Суммарная статистика выступлений 
По состоянию на 7 октября 2017 года

Пояснения

Источники

Ссылки 
 Список сезонов «Балтимор Ориолс» на mlb.com
  Baltimore Orioles Team History & Encyclopedia
 Список сезонов «Балтимор Ориолс» на thisgreatgame.com

 
Балтимор Ориолс